VCL peut faire référence à :

Visual Component Library, un framework pour outils de développements Delphi et C++ Builder ;
Visual Class Library, la boîte à outils graphiques que Apache OpenOffice et LibreOffice utilisent pour les objets et le rendu graphiques.
Varnish Configuration Language, le langage informatique de configuration du serveur de cache Varnish.
 Vélo Club de Levallois